Splatters - Gli schizzacervelli (Braindead) – film del 1992 diretto da Peter Jackson
 BrainDead - Alieni a Washington – serie televisiva del 2016
 Braindead – album musicale dei Lost Society del 2016